Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1970 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Валерій Лобановський.
 Начальник команди: Анатолій Архіпов.
 Тренер: Олександр Петрашевський.

Перша група «А»

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1970